Indonesië
 Kaliangkrik (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Magelang in de provincie Midden-Java
 Kaliangkrik (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Magelang in de provincie Midden-Java